Скле́ра (от  — твёрдый) — белочная оболочка — наружная плотная соединительнотканная оболочка глаза, выполняющая защитную и опорную функции. Образована собранными в пучки коллагеновыми волокнами.
Составляет 5/6 фиброзной оболочки глаза. Средняя толщина от 0,3 до 1 миллиметра. Толщина склеры у детей мала настолько, что через неё просвечивает зрительный пигмент, придающий ей голубой оттенок. С возрастом толщина склеры увеличивается.

Через венозный синус склеры, образованный множеством мелких полостей в зоне соединения её с роговицей, происходит отток жидкости из передней камеры глаза.

Ссылки 

Глаз